Сан-Кашано-деи-Баньи— коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Сиена.
 Сан-Кашано-ин-Валь-ди-Пеза — коммуна в Италии, располагается в регионе Тоскана, в провинции Флоренция.
 Рокка-Сан-Кашано — коммуна в Италии, располагается в регионе Эмилия-Романья.